Sommer-OL i  har flere betydninger:
Sommer-OL 1900
Sommer-OL 1924